El término residuo puede hacer referencia a:
 En ecología, residuo es cualquier material que su productor o dueño considera que no tienen valor suficiente para retenerlo y que se diferencia de la basura, que son desechos producidos por los humanos y que no puede ser reutilizado o reciclado, destacando los residuos sólidos urbanos.
 En aritmética, residuo es el sobrante de una división inexacta.
 En análisis complejo, el residuo es el resultado de una integración en torno a una singularidad aislada en el trasero
 En bioquímica resto o residuo es uno de loa aminoácidos de una proteína.